Kittanning, Pennsylvania, USA
Kittanning, Pennsylvania, USA
West Kittanning, Pennsylvania, USA
Kittanning Citizens Bridge, un ponte a Kittanning, Pennsylvania
Kittanning High School, scuola pubblica a Kittanning, Pennsylvania
Kittanning Junior High School, altra scuola a Kittanning, Pennsylvania
USS Kittanning (YTB-787), nave statunitense